Nevadaöknen kan syfta på:

 Mojaveöknen – en öken i södra Nevada
 Great Basin-öknen –  en öken i norra Nevada
 Black Rock Desert – en öken i nordvästra Nevada